LUMO se može odnositi na:

 HOMO/LUMO, tip molekulske orbitale
 Lumo (film), dokumentarni film